Kimball peut désigner :

Patronyme 

 Billy Kimball (1959-), écrivain, scénariste et producteur américain ;
 Bobby Kimball (né en 1947), chanteur américain ;
 Cheyenne Kimball (née en 1990), auteur-compositeur-interprète et guitariste américaine ;
 Heber Chase Kimball (1801-1868), mormon américain ;
 Jeanette Kimball (1906-2001), pianiste de jazz américaine ;
 Jeffrey L. Kimball (1943-), directeur de la photographie américain ;
 Marcus Kimball, baron Kimball (1928-2014), homme politique britannique ;
 Nikki Kimball (1971-), traileuse américaine ;
 Spencer Kimball, développeur informatique américain ;
 Spencer W. Kimball (1895-1985),  de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours de 1973 à 1985 ;
 Ward Kimball (1914-2002), dessinateur et animateur américain ;
 Ralph Kimball (né en 1944),  informaticien et chef d'entreprise américain.

Toponyme 

 Kimball, hameau (hamlet) du Comté de Cardston, situé dans la province d'Alberta.

 Kimball, une localité du Dakota du Sud,
 Kimball, une localité du Minnesota, 
 Kimball, une localité du Nebraska, 
 Kimball, une localité du Tennessee, 
 Kimball, une localité de Virginie-Occidentale, 
 Kimball, une localité du Wisconsin, 
 Comté de Kimball,  
 Kimball Township, une localité du Michigan,
 Kimball Township une localité du Minnesota.

Autres 
 Kimball, station du métro de Chicago.
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Homonymie de townships